Contla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Bernardino Contla, kommunhuvudort, Tlaxcala, Contla de Juan Cuamatzi, 
 Contla, Veracruz, ort, Atzacan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar